Geckobia är ett släkte av spindeldjur. Geckobia ingår i familjen Pterygosomatidae. 

Geckobia är enda släktet i familjen Pterygosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Geckobia